Jiménez [forme ancienne Ximénez / Ximenes] est un patronyme d'origine basque très répandu dans la péninsule Ibérique et en Amérique latine. Du nom d'origine hébraïque  et dérivé en basque seme « fils ». Jiménez est une construction moderne du prénom Jimeno avec le suffixe espagnol -ez et qui signifie « fils de ». 

Ses variantes sont : Ximenez (en graphie moderne basque), , Jimenes,  (en portugais), , Gimenes, Chimeno et Semenes. Il a longtemps été francisé en Ximénès.

Il s'agit du onzième patronyme le plus répandu en Espagne.

Patronyme 

 A. J. Jiménez (né en 1990), joueur de baseball ;
 Alberto Jiménez Fraud (1883-1964), universitaire espagnol, directeur de la Résidence d'étudiants de Madrid; 
 Adriana Jiménez (1985-), plongeuse mexicaine ;
 Andrés Jiménez (1962-), joueur espagnol de basket-ball ;
 Antonia Jiménez (1972-), guitariste et compositrice de flamenco espagnole ;
 Antonio Reverte Jiménez (1870-1903), un matador espagnol ;
 César Jiménez (1984-), matador espagnol ;
 César Jiménez (1984-), joueur vénézuélien de baseball ;
 Carlos Jiménez (1976-), joueur espagnol de basket-ball ;
 Carlos Javier Cuéllar Jimenez (1981-), footballeur espagnol ;
 Carmelo González Jiménez (1983-), footballeur espagnol ;
 Cédric Jimenez (1976-), réalisateur français ;
 Cristián Jiménez (1975-), réalisateur chilien ;
 Darian Faisury Jiménez (2000-), athlète handisport colombienne ;
 Dylan Jiménez (2002-), coureur cycliste costaricien ;
 Eladio Jiménez (1976-), coureur cycliste espagnol ;
 Francis Jimenez (1941-2017), joueur de rugby français ;
 Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517), cardinal franciscain, inquisiteur général d'Espagne et homme politique espagnol ;
 Francisco Jiménez Tejada dit Xisco (1986-), footballeur espagnol ;
 Gabriela Jiménez (1976-), biologiste et femme politique vénézuélienne ; 
  (1455-1510), bénédictin, abbé de l'abbaye de Montserrat, près de Barcelone ;
 Gonzalo Jiménez de Quesada (1509-1579), explorateur et conquistador espagnol ;
 Íker Jiménez (1973-), journaliste espagnol ;
 Ion Insausti Jiménez (1984-), joueur espagnol de rugby à XV ;
 Jaime Jiménez Pons (1936-), acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma mexicain ;
 Jairo Jiménez (1993-), footballeur panaméen ;
 Jesika Jiménez Luna (1980-), escrimeuse panaméene ;
 Joaquin Jimenez (1956-), créateur monétaire français ;
 John Jiménez (1999-), coureur cycliste costaricien ;
 José María Jiménez (1971-2003), coureur cycliste espagnol ;
 Juan Antonio Jiménez (1959-), cavalier espagnol ;
 Juan Moreno y Herrera Jimenez, nom de baptême de Jean Reno (1948-), acteur français ;
 Juan Ramón Jiménez (1881-1958), poète espagnol ;
 Julio Jiménez (1934-2022), coureur cycliste espagnol ;
 
 Luz Jiménez (1897-1965), modèle mexicaine nahuatl ;
 
 Marc Jimenez (1943-), philosophe français, spécialiste d'esthétique ;
 Marcos Jiménez de la Espada (1831-1898), naturaliste espagnol ;
 Marcos Pérez Jiménez (1914-2001), président du Venezuela de 1952 à 1958 ;
 María Jiménez (1950-), chanteuse espagnole ;
 Miguel Angel Jiménez (1964-), golfeur espagnol ;
 Milton Jiménez (1961-), homme politique hondurien ;
 Mónica Jiménez (1940-2020), académicienne et femme politique chilienne ;
 Pablo Jiménez Pérez (1908-2004), danseur espagnol de flamenco ;
 Rafael Jiménez Castro (1937-), matador espagnol ;
 Raúl Jiménez (1991-), footballeur mexicain ;
 Rodrigo Jiménez de Rada (1170-1247), ecclésiastique et historien espagnol ;
 Mariano Jiménez Sánchez (1970-), matador madrilène ;
 Salomé Jiménez (1980-), actrice espagnole ;
 Soledad Jiménez (1874-1966), actrice espagnole ;
 Soraya Jiménez (1977-2013), haltérophile mexicaine ;
 Stéphanie Jiménez (1974-), coureuse de fond andorrane puis italienne ;
 Susana Jiménez Schuster (1969-), femme politique chilienne ;
Trinidad Jiménez (1962-), femme politique espagnole ;
 Ubaldo Jiménez (1984-), joueur dominicain de baseball.

Pseudonyme 

 Timoleón Jiménez ou Timochenko, pseudonymes de Rodrigo Londoño Echeverri, ex-guérillero colombien.

Toponymes

Jiménez de Jamuz, province de León, Castilla y León, España ;

Jiménez, canton de la province de Cartago ;
 Puerto Jiménez, ville de la province de Puntarenas ;

Cadereyta Jiménez, ville du Mexique de l'État du Nuevo León ;
 Jiménez del Teul, une des communes de l'état de Zacatecas, México ;
 Jiménez, ville du Mexique de l'État de Chihuahua ;

Jimenez, une localité de la province du Misamis occidental ;

Jiménez : l'une des 9 municipalités de l'État de Lara.

Voir aussi 
Système traditionnel des noms espagnols

Notes et références 

Patronyme hispanique
Patronyme basque